Текаш:

 Текаш — город в Мексике, штат Юкатан.
 Текаш — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.